

Жартас — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Жартас — село, Карагандинський сільський округ, Абайський район, Карагандинська область
 Жартас — село, Коксунський сільський округ, Абайський район, Карагандинська область